Die Kategoria e Parë 1970/71 (sinngemäß: Erste Liga) war die 32. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet.

Saisonverlauf 
Die Liga umfasste wie in der Vorsaison 14 Teams. 1969/70 waren Tekstilisti Stalin Yzberish und Naftëtari Qyteti Stalin aus der Kategoria e Parë abgestiegen, für die neue Spielzeit stiegen der FK Tomori Berat nach einjähriger und KS Besëlidhja Lezha nach mehrjähriger Abstinenz wieder in die erste Spielklasse auf. Titelverteidiger war 17 Nëntori Tirana.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zwei Mal gegen jede andere Mannschaft an. Die beiden letztplatzierten Mannschaften mussten in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë absteigen. Der Meister zog in den Europapokal der Landesmeister ein.

Insgesamt fielen 381 Tore, was einem Schnitt von 2,1 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 19 Treffern wurde Ilir Përnaska von KS Dinamo Tirana.

Nach fünf Spielzeiten ohne Titel errang Partizani Tirana erstmals wieder die Meisterschaft und war damit mit elf Meistertiteln wieder alleiniger Rekordmeister Albaniens. Knapp dahinter mit nur einem Punkt Rückstand lag Dinamo Tirana. Erneut Dritter wurde Vllaznia Shkodra. Es folgten Labinoti Elbasan, Besa Kavaja und Skënderbeu Korça, die alle noch den diesmal abgeschlagenen Titelverteidiger 17 Nëntori Tirana und Lokomotiva Durrës hinter sich ließen. Die punktgleichen Flamurtari Vlora, Tomori Berat und Luftëtari Gjirokastra sicherten sich ebenso den Klassenerhalt wie Traktori Lushnja, im Vorjahr noch Achter. Stattdessen mussten Aufsteiger Besëlidhja Lezha und Tabellenschlusslicht Apolonia Fier, das in den beiden Spielzeiten zuvor noch jeweils knapp den Ligaverbleib geschafft hatte, in die Zweitklassigkeit.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters FK Partizani Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1970 71
Fußballsaison 1970/71